Patan (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
Patan (district), een district in de Indiase staat Gujarat
Patan (Durg), een plaats in de Indiase staat Chhattisgarh
Patan (Gujarat), de hoofdstad van bovenstaand district
 Patan (Maharashtra), een plaats in India
Patan (Nepal) of Lalitpur, een plaats in Nepal